Buffoluto – frazione del comune italiano di Taranto, in Puglia
 Buffoluto – nave trasporto munizioni e posamine della Regia Marina